Samuel Cunard, een Canadees-britse reder en ondernemer
Cunard Line, een scheepvaartmaatschappij